

Storia 

Nel 1997, all'età di 12 anni, scopre la passione per il cinema; grazie ad un carattere estroverso, riesce ben presto a coinvolgere decine di coetanei nella realizzazione, in autonomia, di un lungometraggio, creato come fosse un gioco. Sono gli esordi del gruppo “Ragazzi e Cinema”. Girare piccoli film si tramuta così in un’originale attività d’aggregazione pensata direttamente da giovanissimi e rivolta a loro stessi e ad un numero crescente di amici appassionati. Tra il 1997 e il 2004, nei primi sette anni di sodalizio, il gruppo “Ragazzi e Cinema” conta sulla partecipazione di oltre 500 adolescenti del territorio Lecchese, che Guido conosce e recluta, in veste di aspiranti attori, tra i banchi di scuola, prima alle Medie “Marco d’Oggiono”, poi al Liceo Classico “Manzoni”.

È però nel 2004, dopo la maturità, che Guido Milani sceglie di investire tutto sé stesso nell'esperienza di “Ragazzi e Cinema”, con l’obiettivo di ampliarla e renderla un’attività culturale, ricreativa e sociale per le nuove generazioni, espandendone i progetti anche al di fuori dei confini provinciali. Vengono affinate le tecniche di realizzazione dei film, grazie al coinvolgimento di esperti: i lungometraggi si fanno via via meno amatoriali ed assumono le caratteristiche di vere e proprie produzioni indipendenti curate da giovani cineasti.

Parallelamente, rafforza collaborazioni con enti pubblici e privati. Tra essi spicca Radio Cristal, storica emittente radiofonica: il direttore, Giancarlo Vitali, sposa le idee di Guido, dandogli la possibilità di servirsi anche del mezzo radiofonico per calamitare l’attenzione e l’interesse dei ragazzi. Così, Guido Milani diventa autore e speaker di molteplici programmi in onda quotidianamente, con cui dà voce ai bambini, adolescenti e giovani, alle loro storie ed emozioni.

Nel 2006, accoglie la proposta di promuovere in Italia il Raduno Internazionale delle Radio Scolastiche: un evento che spalanca le porte ad esperienze di radiofonia vissute da studenti in tutta Europa che si incontrano a Lecco per tre giornate di confronto, festa e spettacolo. È una simile iniziativa che offre a Guido l’ispirazione per organizzare, dall’anno successivo, la Festa Nazionale delle Radio Scolastiche, riunioni a cui, edizione dopo edizione, prendono parte ragazzi ed addetti ai lavori provenienti da ogni angolo d’Italia, che, come a Radio Cristal, utilizzano lo strumento radiofonico quale opportunità di crescita, comunicazione e creatività.

Sempre nel 2006, Guido Milani dà il via all’Oggiono Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da giovanissimi, da lui fortemente voluto. Per dieci edizioni consecutive, sino al 2015, Oggiono viene raggiunta da centinaia di ragazzi che presentano i propri piccoli film, girati a scuola, in associazione o da autodidatti.

Tra il 2006 e il 2007, le attività promosse da “Ragazzi e Cinema” sono innumerevoli: oltre alla produzione di film, i ragazzi possono quindi essere protagonisti in radio e seguire laboratori settimanali di canto, ballo e recitazione. In quegli anni, il numero di giovanissimi coinvolti raddoppia e supera il migliaio.

La svolta definitiva arriva nel 2007 quando, in occasione del decennale dalla nascita del gruppo, Guido Milani inaugura il suo progetto più ambizioso: le Colonie Ragazzi e Cinema. Il 18 giugno, a Bellaria-Igea Marina apre i battenti un inedito centro vacanze per bambini e adolescenti di tutta Italia, improntato su cinema, musica e radio: i piccoli ospiti vivono soggiorni estivi dinamici ed originali, alternando attività di mare, laboratori multimediali, dirette radiofoniche e riprese video. Le attività artistiche, ideate nel Lecchese dieci anni prima, vengono così riproposte in uno scenario balneare, ad una platea sempre più ampia di giovanissimi. È record di presenze: tra il 2007 e il 2019, in 13 edizioni, le Colonie Ragazzi e Cinema arrivano ad accogliere oltre 15.000 utenti.

Nel corso degli anni, la “mission” principale di Guido Milani rimane quella di realizzare film insieme ai più giovani, in qualità di regista e sceneggiatore, portando sullo schermo storie importanti, inerenti tematiche forti e significative.

Tra il 2012 e il 2015, collabora con emittenti televisive, per le quali scrive e conduce trasmissioni riguardanti l’universo giovanile. In particolare, su Teleunica, canale delle Province di Lecco e Sondrio, cura “C’è una stella in più” (2012), talk show in cui i ragazzi raccontano storie di vita e condividono sentimenti ed emozioni. Per Odeon, rete nazionale, realizza “Rec” (2013 - 2014), appuntamento settimanale dedicato ai migliori cortometraggi prodotti da under 18 e il talent show “Rappers on the road” (2014). Su 7 Gold, conduce gli speciali dedicati all’Oggiono Film Festival (2015). Nel 2017, crea “Rec Television”, la web tv di “Ragazzi e Cinema” in onda 24 ore su 24 con contenuti inediti e produzioni originali.

Tra il 2014 e il 2019, Guido Milani amplia i progetti a Bellaria-Igea Marina e trasforma la colonia nel “Rec Village”, spazio a disposizione delle nuove generazioni per l’intero anno e non più solo nel periodo estivo. All'interno della struttura propone le classiche attività cinematografiche ed artistiche rivolte ai ragazzi ed allestisce, nella stagione invernale, il “Rec Christmas Village”, magico villaggio Natalizio sul mare, che richiama migliaia di visitatori.

Dal 2017, il Festival dei cortometraggi, dopo aver lasciato Oggiono, si svolge ad Igea Marina e successivamente a Rimini, con il nome di “Rec Film Festival”.

Lungometraggi 

“Nessuno e Qualcuno”, 2011 - film sul bullismo (regia, soggetto e sceneggiatura)

“Gli Ultimi della Classe”, 2013 - film sul bullismo (regia, soggetto e sceneggiatura)

“Il Piccolo Cineasta”, 2014 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“I Giardini di Villa Cipressi”, 2015 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“Il Bambino Venuto dal Mare”, 2015 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“Il Mio Amico Pescatore”, 2016 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“I 77 Giorni”, 2016 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“La Terrazza sul Mare”, 2017 (regia, soggetto e sceneggiatura)

“Una Famiglia Sottosopra”, 2018 (regia, soggetto e sceneggiatura)

Trasmissioni Televisive 

“C’è una stella in più”, 2012 (autore e conduttore) - Teleunica

“REC - Il Cinema fatto dai Ragazzi”, 2013/2014 (autore e conduttore) - Odeon Tv

“Rappers on the road”, 2014 (autore e conduttore) - Odeon TV

Trasmissioni Radiofoniche 

“C’è una stella in più”, 2003 - 2011 (autore e conduttore) - Radio Cristal

“Pomeriggio Insieme”, 2004 - 2011 (autore e conduttore) - Radio Cristal

“Goal”, 2003 - 2011 (autore e conduttore) - Radio Cristal

“Domenica in 104”, 2012 - 2014 (autore e conduttore) - Rete 104

“Ragazzi e Cinema Show”, 2016 (autore e conduttore) - Radio Icaro

Note